Ацета́т аммо́ния — органическое вещество, аммониевая соль уксусной кислоты. Пищевая добавка E264 (консервант).

Получение  
Ацетат аммония получают по реакциям:

CH3C#N + 2H2O -> CH3COONH4

CH3COOH + NH3 -> CH3COONH4

Химические свойства 
При сравнительно низкой температуре 112 °C (385 K) разлагается на воду и ацетамид:

CH3COONH4 ->[t] CH3C(O)NH2 + H2O

В водном растворе подвергается гидролизу:

CH3COONH4 + HOH <-> NH4OH + CH3COOH

Применение 
Соль слабой кислоты и слабого основания, ацетат аммония применяется:
 как биоразлагаемый реагент — антиобледенитель
 как буфер совместно с раствором уксусной кислоты. Особенностью данного буфера является его разложение при низких температурах без образования ионов.
 в органическом синтезе: реакция Кнёвенагеля.
 Растворенный в дистиллированной воде используется как коагулянт, осаждающий белки из раствора.

Ссылки

См. также 
• Ацетаты

Соли аммония
Ацетаты (соли)
Консерванты
Соединения азота по алфавиту